gmina Borowno – gmina wiejska, powiat koszyrski, województwo poleskie
 gmina Borowno – gmina wiejska, powiat noworadomski, gubernia piotrkowska